Картър Харисън може да се отнася за:
 Картър Харисън-младши (1860 – 1953), американски политик
 Картър Харисън-старши (1825 – 1893), американски политик

Вижте също 
 Харисън – пояснение